Ростиславичі — династія правителів Галичини, започаткована Рюриком, Володарем та Васильком Ростиславичами.
 Смоленсько-київські Ростиславичі  - смоленський князівський рід, що брав початок з Ростислава Мстиславича (сина київського князя Мстислава Володимировича).